А́дамс — англійське та ірландське прізвище.

Відомі носії прізвища

А 
 Алван Адамс (;  1954) — американський баскетболіст, форвард і центровий.
 Ансель Адамс (; 1902–1984) — американський фотограф.
  (; 1820–1878) — лікар і натураліст, укладач довідника зі систематики тварин.

Б 
 Браян Адамс (; 1959) — канадський рок-музикант.
 Брок Адамс (; 1927—2004) — американський політик.
 Брук Адамс (; 1984) — американська модель і професійний реслер.

В 
 Валері Адамс (; 1984) — новозеландська штовхальниця ядра, олімпійська чемпіонка (2008, 2012), срібна (2016) та бронзова (2021) олімпійська призерка.
 Вільям Адамс (; 1564–1620) — англійський мореплавець і торговець, який вперше досяг Японського архіпелагу.
 Волтер Сідні Адамс (; 1876–1956) — американський астроном.

Г 
 Гаррієт Чалмерс Адамс (; 1875—1937) — американська журналістка, дослідниця та фотограф.
 Генрі Адамс (; 1813—1877) — англійський натураліст і конхіолог.
 Грег Адамс (; 1963) — канадський хокеїст.

Д 
 Джек Адамс (; 1895—1968) — канадський хокеїст, тренер.
 Джеррі Адамс (;  1948) — північно-ірландський політик.
 Джон Адамс:
 Джон Адамс (матрос Баунті) (; 1767–1829) — матрос з британського корабля «Баунті», заколотник.
 Джон Адамс (; 1735–1826)  — другий президент США.
 Джон Адамс Старший (; 1690—1761) — батько другого президента США, Джона Адамса.
 Джон Бодкін Адамс (; 1899—1983) — британський лікар і серійний вбивця.
 Джон Кауч Адамс (; 1819–1892) — англійський астроном.
 Джон Квінсі Адамс (; 1767–1848) — шостий президент США.
 Джон Кулідж Адамс (; 1947) — американський композитор, мінімаліст.
 Джулі Адамс (; 1926—2019) — американська акторка.
 Дуглас Адамс:
 Дуглас Адамс (; 1952–2001) — британський комічний радіодраматург, письменник.
 Дуглас Адамс () — американський мовознавець-індоєвропеїст, професор англійської мови в університеті Айдахо.

Е 
 Ебігейль Адамс (; 1744—1818) — дружина президента США Джона Адамса.
 Едді Адамс (; 1933—2004) — американський журналіст, фотокореспондент.
 Емі Адамс (;  1974) — американська актриса і співачка.
 Еріка Адамс (;  1969) — колишня американська тенісистка.

К 
 Кевін Адамс (; 1974) — американський хокеїст, центральний нападник.
 Кетрін Адамс (, іноді — ; 1893—1959) — американська акторка епохи німого кіно.
 Керол Адамс (; 1918—2012) — американська акторка й танцівниця.
 Крейг Адамс (; 1977) — канадський хокеїст, центральний нападник.

Л 
 Луїза Адамс:
 Луїза Адамс (, уроджена — Джонсон; 1775—1852) — перша леді США, дружина шостого президента США Джона Квінсі Адамса.
 Луїза Доріс Адамс (; ?—1965) — британська жінка-педагог з математики та шкільний інспектор.

М 
 Майкл Адамс (; 1971) — англійський шахіст, гросмейстер (1989).
 Михайло Іванович Адамс (; 1780—1832) — натураліст-зоолог, ботанік, член-кореспондент Імператорської Санкт-Петербурзької академії наук.

Н 
 Нік Адамс (, Адамчук Микола Алойзіус; 1931–1968) — кіноактор (США).
 Нікола Адамс (; 1982) — британська боксерка, олімпійська чемпіонка (2012).
 Ніл Адамс (; 1958) — британський дзюдока, олімпійський медаліст (1980, 1984).

П 
 Патрік Джей Адамс (; 1981) — канадський актор.
 Пеппер Адамс (; 1930—1986) — американський джазовий саксофоніст.
 Полін Адамс (; 1874—1957) — американська войовнича суфражистка ірландського походження.

Р 
 Рейчел Адамс (; 1990) — американська волейболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016.
 Річард Адамс (; 1920) — англійський письменник.
 Роберт Адамс (; 1810—1870) — британський зброяр-конструктор.

С 
 Самюел Адамс (; 1722–1803) — діяч визвольного руху північноамериканських колоній проти Англії.
 Сара Фулер Флауер Адамс (; 1805—1848) — англійська поетеса
 Стелла Адамс (; 1883—1961) — американська акторка епохи німого та раннього звукового кіно.
 Стівен Адамс (; 1989) — ганський футболіст, воротар.

Т 
 Тайлер Адамс (;  1999) — американський футболіст, півзахисник.
 Том Адамс (; 1931—1985) — барбадоський політик, прем'єр-міністр країни (1976—1985).
 Тоні Адамс (; 1966) — англійський футболіст, захисник.

Ф 
 Фердінанд Адамс (; 1903—1992) — бельгійський футболіст.
 Френкі Адамс (; ?) — новозеландська акторка та боксер-аматор родом з Самоа.
 Френсіс Адамс (; 1862—1893) — англо-австралійський письменник, поет і журналіст.

Ч 
 Че Адамс (;  1996) — шотландський футболіст, нападник

Ш 
 Шерман Адамс (; 1899—1986) — американський бізнесмен і політик-республіканець.

Ю 
 Юрген Адамс (; 1961) — колишній німецький хокеїст, нападник.

Див. також 
 Аддамс

Примітки